Xanthi (, „die Blonde“) ist ein neugriechischer Name im Femininum. Die altgriechische Namensform lautet Xanthe.

Träger der neugriechischen Namensform sind:
 eine Stadt in Nordgriechenland, siehe Xanthi
 der nach der Stadt benannte griechische Regionalbezirk, siehe Xanthi (Regionalbezirk) 

Trägerinnen des weiblichen Vornamens sind: 
 Xanthi Milona, griechische Volleyballspielerin

Siehe auch:
 Xanthe
 Xanti